Unia Racibórz:
 KP Unia Racibórz – męski klub piłkarski
 RTP Unia Racibórz – żeński klub piłkarski
 MKZ Unia Racibórz – klub zapaśniczy
 Unia Racibórz – sekcja podnoszenia ciężarów Unii Racibórz